Vaid ist der Familienname folgender Personen:

 Alok Vaid-Menon (* 1991), US-amerikanischer LGBT-Aktivist und Performancekünstler 
 Krishna Baldev Vaid (1927–2020), indischer Schriftsteller und Universitätsprofessor
 Marcel Vaid (* 1967), schweizerisch-deutscher Musiker und Komponist für Filmmusik und Theater
 Urvashi Vaid (1958–2022), US-amerikanische Autorin, Juristin und LGBT-Aktivistin

VAID steht für:
 Flughafen Indore (ICAO-Code), indischer Flughafen

Siehe auch:
 Waid